«Автострада» () — американский телефильм ужасов 1997 года режиссёра Мика Гарриса. Фильм состоит из двух историй, которые являются экранизациями рассказов Клайва Баркера «Политика тела» и Стивена Кинга «Клацающие зубы». Премьера фильма состоялась 13 мая 1997 года.

Сюжет

«Политика тела» 
Преуспевающий пластический хирург рад своему хорошему положению и достатку, но однажды руки хирурга перестают слушаться хозяина: во время операции рука со скальпелем самопроизвольно бросает его об стену. Далее руки хирурга убивают его жену. Наконец, одна рука отрезает другую. Отрезанная рука стала бегать по полу на своих пальцах и разговаривать с другой рукой. Потом она убегает с целью организовать восстание и вернуться.

«Клацающие зубы» 
Мужчина спешит на день рождения к своему сыну. В одной из придорожных закусочных старик-владелец вручает мужчине в качестве подарка сыну игрушку в виде клацающих зубов, которые, однако, не клацают. После этого мужчина направляется дальше, но по пути подбирает автостопщика — молодого парня, который оказывается бандитом: он достает нож и начинает угрожать водителю. Тот, в свою очередь, решив поблефовать, вдавливает педаль газа, в результате чего машина оказывается в кювете. И водитель, и бандит получают лёгкие травмы, но клацающие зубы не собираются мириться с таким исходом дела.

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1997 года
Телефильмы на английском языке
Телефильмы США
Телефильмы 1997 года
Фильмы о серийных убийцах
Экранизации произведений Клайва Баркера
Экранизации произведений Стивена Кинга
Фильмы 20th Century Fox Television